Подорож  — це серія фільмів, головним героєм якої є хлопчик Шон.

Фільми

Подорож до центру Землі (2008) 

Дядьку Шона потрапляє в руки братова книга "Подорож до центру Землі", і він разом із Шоном, що приїхав до нього на десять днів, їде на пошуки брата, що зник безвісти, і потрапляє до центру Землі разом із гірською провідницею. Там він знаходить записи брата- Макса і закохується в провідницю.

Подорож 2: Таємничий острів (2012) 

Дідусь передає Шону таємниче послання, у якому стверджує, що Таємничий острів, про який писали Жуль Верн, Джонатан Свіфт та Роберт Луїс Стівенсон, дійсно існує. Шон разом з вітчимом вирушають на пошуки острова, на якому перебуває дідусь.

Подорож 3 (2014) 

У кінці другого фільму дідусь дарує Шону книгу "Із Землі на Місяць" і каже, що це буде їхня наступна подорож.

Про серію 

Серія є своєрідною екранізацією творів Жуля Верна, а точніше- нові подорожі у місця, описані Жулем Верном.

Посилання 
 Journey to the Center of the Earth official website
 Journey 2: The Mysterious Island official website
 
 

Фільми англійською мовою
Екранізації творів Жуля Верна